Pojem Nix má několik významů, mimo jiné:

 Nix (měsíc) – měsíc Pluta
 NIX.CZ (Neutral Internet eXchange) – peeringové centrum českého internetu
 Nix (balíčkovací systém) – balíčkovací systém

příjmení
 Alexander Nix (* 1975) – britský analytik a businessman
 Garth Nix (* 1963) – australský spisovatel
 Lori Nix (* 1969) – americká fotografka
 Orville Nix (1911–1972) – svědek, jenž nafilmoval atentát na J. F. Kennedyho

podobné
 Nyx – řecké božstvo

Externí odkazy